Региональное правительство Курдистана (КРГ) (, Hikûmetî Herêmî Kurdistan; ) — официальный руководящий орган Иракского Курдистана. Осуществляет управление такими провинциями, как Эрбиль, Дохук и Сулеймания. 

Кабинет министров избирается партией большинства или списком, который также выбирает премьер-министр Иракского Курдистана. Электорат президента представляет собой непосредственно жителей региона, председателя кабинета министров и главу государства, который делегирует полномочия исполнительной власти в кабинете министров. Традиционно, премьер-министр возглавляет законодательный орган власти, но исполнительную власть разделяет с президентом. Президент Иракского Курдистана также является верховным главнокомандующим вооружённых сил Пешмерга. Парламент принимает законы большинством голосов, президент имеет право наложить вето на любой законопроект.

Примечания 

Ирак
Административное деление Ирака
Иракский Курдистан